Коцюби́нське — назва населених пунктів в Україні:

 Коцюбинське — селище міського типу у Київській області.
 Коцюбинське — покинуте в результаті аварії на ЧАЕС село в Іванківському районі Київської області.

Див. також 
 Михайло-Коцюбинське — селище міського типу у Чернігівському районі Чернігівської області.